Selon le contexte, Altima désigne :
Altima, une compagnie d'assurance, filiale des mutuelles MACIF, MAIF & MATMUT, opérant pour le compte de sociétés comme PSA Peugeot Citroën ou Renault-Nissan
Nissan Altima, un modèle de voiture ;
Altima, l'ancien nom du projet WorldForge.
Altima, une agence web basée à Roubaix